Наугольных — фамилия, известные носители:

 Наугольных, Сергей Владимирович (род. 1967) — российский учёный-геолог, стратиграф и палеонтолог, профессор РАН.
 Наугольных, Сергей Сергеевич (1939—2022) — советский и российский кинооператор, член Союза кинематографистов Российской Федерации, Заслуженный работник культуры РФ (2013).

См. также 
 Наугольный